O Campeonato Sergipano da Série A2 de 1987 foi a 4ª edição do torneio que corresponde à segunda divisão do futebol em Sergipe. O campeão foi o Olímpico Futebol Clube de Aracaju.

Ver também 
Campeonato Sergipano 1987 - Série A1

1987
Futebol de 1987 no Brasil